Селли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Селли, Константин (род. 1990) — эстонский спортсмен-шашист. См. также 
 Сёлли, Джеймс (1842—1923) — английский философ, психолог, пионер детской психологии в Великобритании.
 Селль